Lars Falk kan avse:
Lars Falck (1737–1788), svensk brukspatron och handelsman
Lars Falk (militär) (1914–1994), svensk militär (överstelöjtnant)
Lars Erik Falk (1922–2018), svensk målare och skulptör
Lars Falk (tecknare) (1927–1985), svensk tecknare och målare
Lasse Falk (född 1947), svensk ishockeytränare